Успе́нский собо́р — православный храм в городе Коломне Московской области на Соборной площади Коломенского кремля, кафедральный собор Коломенской епархии Русской православной церкви.

История

Основание 
Первое белокаменное здание Успенского собора было построено по второй четверти XIV века, возможно, около 1329 года. В летописях оно не упоминается, однако в 1980-х годах при раскопках были обнаружены фрагменты его фундамента и отдельные резные каменные блоки. Храм был четырёхстолпный, трёхапсидный.

Вторая постройка 

Новый, трёхкупольный собор бо́льших размеров (ширина внутреннего пространства 10,4 м) был заложен в 1379 году великим князем Дмитрием Донским после первой победы русских войск над Ордой в битве на реке Воже. В следующем году, однако, он обрушился и был достроен только к 1382 году. Это была одна из крупнейших каменных построек Московского княжества. Предположительно, в росписи собора принимал участие Феофан Грек.

В нижнем, основном, храме были освящены два престола: Успения Божией Матери и святого великомученика Димитрия Солунского — небесного покровителя князя Димитрия. В верхнем храме — престол в честь святого мученика Никиты и святителя Леонтия Ростовского. В соборе хранились частицы мощей святого Иоанна Предтечи и преподобного Стефана Савваита. Храм был богато украшен, имел иконы в серебряных окладах, шитые пелены, причём одна из них была собственноручно вышита женой Иоанна III великой княгиней Софьей Палеолог. Храм славился обширной библиотекой.

С 1581 по 1586 год в этом храме служил святитель Иов, епископ Коломенский, ставший первым патриархом Русской церкви.

Третья постройка 
Второй собор простоял до 1673 года, когда был из-за ветхости разобран. На его месте в течение 10 лет зодчим Мелетием Алексеевым был возведён новый, сохранившийся до наших дней.

В 1804 году храм заново расписали. На церемонию открытия после окончания росписи прибыл будущий святитель Филарет, сопровождавший митрополита Платона (Левшина). В начале XIX века диаконом в Успенском соборе был Михаил Дроздов, отец Филарета; позже он получил сан священника и был назначен в храм Троицы в Ямской Слободе Коломны (нынешний храм Троицы на Репне). Позже в храме неоднократно служил и проповедовал сам святитель Филарет.

В 1920-е годы церковным старостой собора служил Димитрий Вдовин, прославленный Русской православной церковью в 2002 году в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

В 1929 году храм был закрыт и разграблен, захоронения коломенских архипастырей разорены.

Современная история 

В 1989 году собор был возвращён Русской православной церкви. Настоятелем стал протоиерей Николай Качанкин. Под его руководством Успенский собор был восстановлен. Также были восстановлены приписные храмы: Храм Тихвинской иконы Божией матери и Храм Воскресения Словущего.

В 2017 году после кадровых перестановок в Московской епархии настоятелем Успенского собора был назначен священник Илия Лукьянов. Протоиерей Николай Качанкин был назначен почётным настоятелем.

С 4 июня 2021 года настоятелем Успенского собора является митрополит Крутицкий и Коломенский патриарший наместник Московской митрополии Павел (Пономарёв).

Святыни 
Главная святыня храма — Донская икона Божией Матери. Её брал с собой в поход Дмитрий Донской, она сопутствовала великому князю во время битвы на Куликовом поле. Образ Пресвятой Богородицы, созданный православным изографом Феофаном Греком, был широко почитаем на Руси. Перед ним молился, отправляясь в Казанский поход, царь Иоанн Грозный. После победы он увёз чудотворный образ в Москву, приказав написать для Коломенского Успенского храма два точных списка.

В соборе хранились частицы мощей святого Иоанна Предтечи и преподобного Стефана Савваита. Храм был богато украшен, имел иконы в серебряных окладах, шитые пелены, причём одна из них была собственноручно вышита великой княгиней Софией Палеолог. Собор славился обширной библиотекой.

Примечания

Литература 
 
 

Коломна
Храмы Коломны
Коломна
Коломна
Здания и сооружения, заложенные в 1672 году
Храмы, построенные в 1682 году
Коломна